«Ледниковый период — 7. 2020» — ледовое телешоу, транслировавшееся на Первом канале российского телевидения. Премьера состоялась 3 октября 2020 года.
Шоу является седьмым сезоном и продолжением проектов «Звёзды на льду» и «Ледникового периода».

Концепция шоу: звёзды театра, кино, телевидения, спорта, эстрады и т. д., в парах с профессиональными фигуристами осваивают азы танцев на льду. Жюри еженедельно оценивает представленные программы по «старой системе судейства» с оценками за «технику» и за «артистизм».

Ведущими нового сезона «Ледникового периода» стали фигуристы, олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Тренерами проекта стали Илья Авербух, Елена Масленикова, а также двукратные чемпионы мира в танцах на льду, бывшие участники «Ледникового периода» Албена Денкова и Максим Ставиский.

Бессменные председатели жюри — заслуженный тренер России Татьяна Анатольевна Тарасова, Олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Елена Исинбаева.

Участники 
 актриса Ольга Кузьмина и Александр Энберт
 актёр Вячеслав Чепурченко и Татьяна Тотьмянина (1-2 выпуски)/Яна Хохлова (с 3 выпуска)
 телеведущая Регина Тодоренко и Роман Костомаров
 актёр Вольфганг Черни и Оксана Домнина
 актриса Ирина Пегова и Алексей Тихонов
 футболист Дмитрий Сычёв и Мария Петрова
 актриса Мария Луговая и Повилас Ванагас
 певица и телеведущая Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв
 актёр Евгений Пронин и Татьяна Волосожар (выбыли в 10 выпуске) — 9 место
 певец Влад Топалов и Елена Ильиных (выбыли в 9 выпуске) — 10 место
 певец Влад Соколовский и Екатерина Боброва (выбыли в 8 выпуске) — 11 место
 корреспондент Ольга Паутова и Максим Шабалин (выбыли в 7 выпуске) — 12 место
 телеведущий Владимир Маркони и Маргарита Дробязко (выбыли в 6 выпуске) — 13 место
 актриса Надежда Михалкова и Максим Маринин (выбыли в 5 выпуске) — 14 место

Правила 
В 1-4 выпусках проекта все 14 пар выступают и набирают баллы. Две пары, набравшие за 4 выпуска в сумме меньше всего баллов, попадают в номинацию.
Начиная с 5-го выпуска, после попадания в номинацию пары должны откатать свои номера в начале выпуска, и пара, набравшая меньше баллов, выбывает из проекта. Начиная с 11 этапа пары не выбывают, а баллы, которые они наберут в оставшихся выпусках, будут суммироваться, чтобы определить победителя.

Члены жюри 

 Татьяна Навка (все выпуски)
 Татьяна Тарасова (все выпуски)
 Елена Исинбаева (все выпуски)
 Алексей Мишин (1, 2 выпуски и финал)
 Сергей Лазарев (1-й выпуск)
 Тимур Родригез (2-й выпуск)
 Михаил Пореченков (3-й выпуск)
 Дмитрий Хрусталёв (3-й выпуск)
 Александр Жулин (4, 10 выпуски)
 Андрей Бурковский (4-й выпуск)
 Сергей Полунин (5-й выпуск)
 Наталья Бестемьянова (5-й выпуск)
 Филипп Киркоров (6-й выпуск)

 Михаил Швыдкой (6-й выпуск)
 Андрей Соколов (7-й выпуск)
 Максим Траньков (7-й выпуск)
 Дмитрий Маликов (8-й выпуск)
 Владислав Третьяк (8-й выпуск)
 Дмитрий Борисов (9-й выпуск)
 Александр Панайотов (9-й выпуск)
 Егор Дружинин (10-й выпуск)
 Егор Бероев (11-й выпуск)
 Сергей Шакуров (11-й выпуск)
 Юрий Сёмин (Полуфинал)
 Милош Бикович (Полуфинал)
 Михаил Галустян (Финал)

Выпуски

1-й выпуск (3 октября) 
Члены жюри: Т. Навка, С. Лазарев, Т. Тарасова, А. Мишин, Е. Исинбаева

2-й выпуск (10 октября) 
Тема выпуска: Дуэты

Члены жюри: Т. Навка, Т. Родригез, Т. Тарасова, А. Мишин, Е. Исинбаева

3-й выпуск (17 октября) 
Тема выпуска: Мировое кино

Члены жюри: Т. Навка, Д. Хрусталёв, Т. Тарасова, М. Пореченков, Е. Исинбаева

*из-за травмы Татьяну Тотьмянину заменила Яна Хохлова

4-й этап (24 октября) 
Тема выпуска: Песни СССР

Члены жюри: Т. Навка, А. Жулин, Т. Тарасова, А. Бурковский, Е. Исинбаева

- пара попала в номинацию на выбывание

5-й этап (31 октября) 
Тема выпуска: В ритме танца

Члены жюри: Т. Навка, С. Полунин, Т. Тарасова, Н. Бестемьянова, Е. Исинбаева

- пара попала в номинацию на выбывание

- пара выбыла из проекта

6-й этап (7 ноября) 
Тема выпуска: Мюзиклы

Члены жюри: Т. Навка, Ф. Киркоров, Т. Тарасова, М. Швыдкой, Е. Исинбаева

- пара попала в номинацию на выбывание

- пара выбыла из проекта

7-й этап (14 ноября) 
Тема выпуска: Наше кино

Члены жюри: Т. Навка, А. Соколов, Т. Тарасова, М. Траньков, Е. Исинбаева

- пара попала в номинацию на выбывание

- пара выбыла из проекта

8-й этап (21 ноября) 
Тема выпуска: Вечные хиты

Члены жюри: Т. Навка, Д. Маликов, Т. Тарасова, В. Третьяк, Е. Исинбаева

- пара попала в номинацию на выбывание

- пара выбыла из проекта

9-й этап (28 ноября) 
Тема выпуска: Современные песни на русском языке

Члены жюри: Т. Навка, Д. Борисов, Т. Тарасова, А. Панайотов, Е. Исинбаева

- пара попала в номинацию на выбывание

- пара выбыла из проекта

10-й этап (5 декабря) 
Тема выпуска: Литературные и исторические персонажи

Члены жюри: Т. Навка, А. Жулин, Т. Тарасова, Е. Дружинин, Е. Исинбаева

- пара выбыла из проекта

С 11 выпуска пары не выбывают, а их баллы будут складываться вплоть до финала.

11-й этап (12 декабря) 
Тема выпуска: Произвольная программа

Члены жюри: Т. Навка, Е. Бероев, Т. Тарасова, С. Шакуров, Е. Исинбаева

Полуфинал (19 декабря) 
Тема выпуска: Произвольная программа

Члены жюри: Т. Навка, М. Бикович, Т. Тарасова, Ю. Сёмин, Е. Исинбаева

Финал (26 декабря) 
Тема выпуска: Лучшие номера

Члены жюри: Т. Навка, М. Галустян, Т. Тарасова, А. Мишин, Е. Исинбаева

Результаты за все этапы 

  Первое место
  Второе место
  Третье место
  Приз зрительских симпатий

  Пара набрала больше всех в выпуске
  Пара набрала меньше всех в выпуске
  Пара попала в номинацию
  Пара выбыла из проекта

См. также 
 Звёзды на льду
 Ледниковый период
 Ледниковый период-2
 Ледниковый период-3
 Лёд и пламень
 Ледниковый период. Кубок профессионалов
 Ледниковый период-4
 Ледниковый период-5
 Ледниковый период-6
 Ледниковый период. Дети

Примечания

Ссылки 
 Бузова, Загитова и пародия на спорт. Как «Ледниковый период» вредит фигурному катанию

 Интриги и сплетни "Ледникового периода": Дава иронизирует, Ягудин ревнует

 Ледниковый период на 1 канале

 Канал на YouTube

 Страница ВКонтакте

 Профиль в Instagram

Ледовые шоу